Les termes Expédition de Thénia, occupation de Thénia ou bataille de Thénia peuvent faire référence à :
Expédition de Thénia (1837), la première expédition et occupation de Thénia par les troupes Françaises en mai 1837 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Expédition de Thénia (1844), la deuxième expédition et occupation de Thénia par les troupes Françaises en juin 1844 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Expédition de Thénia (1846), la troisième expédition et occupation de Thénia par les troupes Françaises en février 1846 durant la conquête de l'Algérie par la France. 
Occupation de Thénia (1848), la quatrième occupation de Thénia par les troupes Françaises en mai 1848 durant la conquête de l'Algérie par la France.
Expédition de Thénia (1871), la cinquième expédition de Thénia par les troupes Françaises en mai 1871 durant la Révolte des Mokrani.